Chanteloup ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Chanteloup (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
Chanteloup (Eure), ehemalige Gemeinde im Département Eure
Chanteloup (Ille-et-Vilaine) im Département Ille-et-Vilaine
Chanteloup (Manche) im Département Manche

mit Namenszusatz:
Chanteloup-en-Brie im Département Seine-et-Marne
Chanteloup-les-Bois im Département Maine-et-Loire
Chanteloup-les-Vignes im Département Yvelines

Sonstiges:
Schloss Chanteloup, Schloss in Frankreich